LDI steht für:
 Lindi Airport (IATA-Code), Flughafen von Lindi, Region Lindi, Tansania

ldi steht für:
 Laari (Kikongo) (ISO-639-3-Code), Varietät von Kikongo

Abkürzung